Натуральне число 399
 399 рік до нашої ери
 399 рік нашої ери